(litt. « machine de guerre ») peut faire référence à :

Littérature 
 The War Machine, un roman de science fiction américain de Roger MacBride Allen et David Drake publié en 1989. 
 War Machine, un  publié par l'éditeur britannique Orbis Publishing.

Bande dessinée 
 War Machine, un super-héros de bande dessinée appartenant à l'éditeur Marvel Comics, créé en 1979.

Cinéma et télévision 
 « The War Machines » (1966), un épisode de la série télévisée Doctor Who.
 War Machine (2017), un film américain de David Michôd.

Musique 
 War Machine, un album d'Andrea True (1980).
 War Machine, une chanson de Kiss extraite de l'album Creatures of the Night (1982).
 War Machine, une chanson d'AC/DC extraite de l'album Black Ice (2008).
 War Machine, une chanson de Fightstar extraite de l'album Be Human (2009).

Sports 
 « War Machine », surnom de Jonathan Koppenhaver, un combattant de MMA américain.
 War Machine, une équipe de catch dépendant de la .

Jeux 
 Warmachine, un jeu de société sorti en 2003.